Huangpu – dzielnica Kantonu w Chinach
 Huangpu – dzielnica Szanghaju w Chinach
 Huangpu – miasto w prowincji Guangdong w Chinach
 Huangpu Jiang – rzeka w Chinach, przepływająca przez Szanghaj